Język uniwersalny (ang. universal language) – język programowania, który może być wykorzystany w różnych obszarach zastosowania, np. PL/1, C, Prolog.

Klasyfikacja języków programowania